Den Namen Jauner trugen folgende Personen:

 Franz von Jauner (1831–1900), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Heinrich Jauner (1833–1912), österreichischer Medailleur
 August Jauner von Schroffenegg (1835–1907), österreichischer Beamter im Herrenhaus
Alle drei Personen sind Brüder.

Siehe auch:
 Jaunersprache
 Gauner#Etymologie